Grupo Grace es una banda de música cristiana originaria de Santo Domingo, República Dominicana. Fue fundada en 2015 por el líder y cantante David Lewis, y contando con una rotación de músicos como Rafael Tejada Jr, Frank Soriano, Eliezer Minaya y Randy Barrera.

Han colaborado con Grupo Barak, Cales Louima, Averly Morillo, entre otros. Fueron galardonados en los Premios El Galardón como Mejor dúo o grupo en el año 2021.

Carrera musical 

Esta agrupación está conformada por 5 integrantes: David Lewis (líder y vocalista), Rafael Tejada (vocalista y guitarrista), Frank Soriano (bajista), Eliezer Minaya (baterista), Randy Viloria (pianista).

Su primera grabación se produjo en 2016, siendo su primer sencillo titulado «Ven llévanos». En el 2017, lanzan su primer disco El Río de Dios bajo el sello Camila Studio.

En 2022, su segundo disco Libres Live en la iglesia cristiana Tabernáculo de Adoración. Este contó con la colaboración del grupo Barak, A su vez, se lanzaron sencillos para su nuevo álbum titulado Altar, con sencillos como «Me salvaste» junto a Averly Morillo, grabados en su gira con el mismo nombre. La videografía de este proyecto musical fue producida por Agner Marte.

Su tercer disco Altar Live contó con la participación especial de Josh Morales (Miel San Marcos), Aaron Moses (Maverick City), el pastor Moises Bell, Mathew y Waleska Morales.

Discografía

Álbumes de estudio 

 2017: El Río de Dios
 2020: El Río de Dios (Pistas)
 2022: Libres Live
 TBA: Altar Live

Sencillos 

 2016: «Ven, llénanos» 
 2021: «Sucederá» (junto a Cales Louima y Matty Martínez)
 2022: «Me salvaste» (junto a Averly Morillo) 
 2022: «Si no me bendices, no te vas»

Premios y reconocimientos

Praise Music Awards 

 2021: Grupo o dúo internacional del año

Premios El Galardón 

 2018: República Dominicana | Grupo Grace - Revelación del año 
 2020: República Dominicana | Dúo o grupo 
 2020: Internacional | Canción del año por «Los Brazos de Papá»; Grupo Música Góspel 
 2021: República Dominicana | Grupo o dúo (Ganadores)

Referencias 

Grupos de música cristiana
Grupos de música formados en 2015
Grupos de música de República Dominicana
Cantantes de música cristiana de República Dominicana